VUP – codice aeroportuale IATA dell'aeroporto civile di Valledupar (Colombia)